Gwiezdne wojny: Wojny klonów − film animowany z 2008 roku w reżyserii Dave’a Filoniego
 Gwiezdne wojny: Wojny klonów − serial animowany z 2003 roku emitowany na Cartoon Network
 Gwiezdne wojny: Wojny klonów − serial animowany komputerowo z 2008 roku emitowany na Cartoon Network i TVP1